Regierungsbezirk Oberbayern, een bestuurlijke regio in zuidelijk Beieren
 hertogdom Opper-Beieren (1255-1340)
 hertogdom Opper-Beieren (1349-1392)